Новоага́нск — посёлок городского типа в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.

География 
Новоаганск расположен на реке Агане в 230 км от Нижневартовска.

История 
Посёлок был основан в мае 1966 года в ходе Аганской нефтегазоразведочной экспедиции.

В 1978 году Новоаганску был присвоен статус посёлка городского типа.

 на аэродроме Новоаганска произошла крупная вертолётная катастрофа. На месте крушения и в самом посёлке установлены памятники погибшим.

Население

Инфраструктура 
 ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», здание снесено в 2018.
 АГЭ — Аганская геофизическая экспедиция, ныне филиал Ноябрьска; Здание снесено.
 2 филиала банков: «Сбербанк» и «Открытие»
 три школы;
 районный Центр дополнительного образования детей «Спектр»;
 детские сады;
 больница;
 поликлиника;
 три аптеки;
 две библиотеки с книжным фондом 42.115 книг;
 школа искусств;
 пять спортзалов;
 физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»;
 зал спортивной акробатики;
 крытый хоккейный корт;
 спортплощадка;
 один бассейн;
 30 магазинов;
 одно предприятие общественного питания;
 предприятие бытового обслуживания;
 гостиница (гостевой дом АНГГ); гостиница аборигенов http://agansk.ru/node/1888
 баня;
 отделение связи;
 КОС;
 храм.
 мечеть. https://novoagansk.ru/node/1356

Местом отдыха в поселке служит набережные реки Агана, озера Магылор, парк.

Школы 
Среднее образование в Новоаганске представлено 3 образовательными учреждениями.
 Общеобразовательная средняя школа номер 1 (3 этажа)

 Общеобразовательная средняя школа Имени Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова (4 этажа)
 Вечерняя сменная школа (одноэтажное здание)

Храм 
В центре посёлка.

Мечеть 
В западной части посёлка.

Новоаганская спортивная школа «Олимп» 
В СШ занимается 660 человек в 11 спортивных отделениях под руководством 16 специалистов высокой квалификации. Спортсмены "Олимпа" являются призёрами и победителями турниров, первенств, чемпионатов и спартакиад района, округа и России. Новоаганские пауэрлифтеры, боксеры занимали призовые места в чемпионатах Европы и мира.

Банно-оздоровительный комплекс «Богатырь» 
В банно-оздоровительном комплексе «Богатырь» есть мужская и женская баня

ДК «Геолог» 
Культурным центром поселка является дворец культуры «Геолог». По технической оснащенности, по внешней и внутренней отделке это самое большое и красивое здание Новоаганска.

Детская школа искусств 
Новоаганские учащиеся получают художественно-эстетическое образование в Новоаганской ДШИ. Директор школы в настоящее время — Ольга Михайловна Панина. В школе действует художественное отделение под руководством Валентина Викторовича Ливна.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Новоаганск
 Информация о Нижневартовском районе и Новоаганске на сайте Администрации района

Посёлки городского типа Ханты-Мансийского автономного округа
Населённые пункты Нижневартовского района